Сейка — река в России, протекает в Республике Алтай. Устье реки находится в 5 км по левому берегу реки Ынырга. Длина реки составляет 12 км.
В 1 км от устья, по левому берегу реки впадает река Синюха.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Бия, речной подбассейн реки — Бия и Катунь. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Примечания 

Бассейн Саракокши
Реки Чойского района